Delano (Califòrnia)
 Delano (Minnesota)
 Delano (Pennsilvània)
 Franklin Delano Roosevelt (Hyde Park, Nova York, 1882 - Warm Springs, Geòrgia, 1945), president dels Estats Units.
 Adore Delano (Azusa, Califòrnia, 1989), drag queen i cantant estatunidenc.